Абдуллазянов, Эдвард Юнусович (род. 8 апреля 1957 года, с. Большая Атня, ТАССР) — российский учёный, промышленный и государственный деятель, кандидат технических наук, доцент, ректор Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), Депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва.

Биография 
Родился 8 апреля 1957 года в селе Большая Атня Татарской АССР.

После окончания Большеатнинской средней школы в 1974 году, несколько месяцев время работал слесарем на Казанском авторемонтном заводе и затем до 1975 года шофером районного узла связи Высокогорского района ТАССР.

В 1981 году окончил Казанский филиал Московского ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт (КФ МЭИ) по специальности электрические станции с присвоением квалификации инженер-электрик. После окончания университета в течение двух лет проходил службу в рядах Советской армии.

C 1983 года по 1988 год находился на партийной работе.
Сразу после возвращения из армии несколько месяцев исполнял обязанности заведующего отделом комсомольских организаций Высокогорского райкома ВЛКСМ. C 1983 года по 1984 год работал инструктором отдела пропаганды и агитации Высокогорского райкома КПСС. В 1984 году на районной конференции Высокогорского районного комитета ВЛКСМ избран первым секретарем. В должности первого секретаря Высокогорского РК ВЛКСМ проработал до 1988 года.

Хронология трудовой и учебной деятельности
 1974 г. — Слесарь Казанского авторемонтного завода;
 1974—1975 г. — Шофер районного узла связи Высокогорского района ТАССР;
 1975—1981 гг. — Студент в Казанском филиале Московского энергетического института;
 1981—1983 гг. — Служба в рядах Советской Армии;
 1983 г. — Исполняющий обязанности заведующего отделом комсомольских организаций Высокогорского РК ВЛКСМ;
 1983—1984 гг. — Инструктор отдела пропаганды и агитации Высокогорского райкома КПСС;
 1984—1988 гг. — Первый секретарь Высокогорского РК ВЛКСМ;
 1988—2000 гг. — Начальник II группы Высокогорского РЭС Приволжских электрических сетей;
 2000—2003 гг. — Директор предприятия Приволжских электрических сетей ОАО «Татэнерго»;
 2001—2003 гг. — Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» (по совместительству);
 2003 — присуждена учёная степень кандидата технических наук;
 2003—2008 гг. — Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»;
 2007 г. — Присвоено ученое звание доцента;
 2008—2011 гг. — Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания»;
 1999—2011 гг. — наряду с основной деятельностью занимался научно-педагогической работой — ассистент, старший преподаватель, доцент, и.о заведующего кафедрой, заведующий кафедрой «Энергообеспечение предприятий агропромышленного комплекса», Казанский государственный энергетический университет;
 С декабря 2011 г. — Ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»;
 С сентября 2019 г. — Депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Семья
Женат, двое детей.

Промышленник 
В 1988 году начинает работать в структурах Татэнерго. C 1988 года по 2000 год — Начальник II группы Высокогорского района электрических сетей Приволжских электрических сетей.
C 2000 года по 2003 год — Директор предприятия Приволжских электрических сетей ОАО «Татэнерго»;

После принятия Правительством Республики Татарстан решения об акционировании Татэнерго и приватизации Татарстанской энергетической компании, регистрируются ОАО «Татэнерго», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая компания» и ОАО «Диспетчерский центр».

В 2001 году возглавляет ОАО «Сетевая компания» и работает в этой должности до 2008 года..

С 2008 года по 2011 год — Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания».

Ректор КГЭУ 
8 декабря 2011 года назначен и. о. ректора Казанского государственного энергетического университета.

Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков при представлении нового руководителя университета сообщил, что при выборе кандидатуры, которая была предложена Министерству образования и науки Российской Федерации, руководство республики опиралось на то, что новый глава должен знать и сам вуз, иметь широкий круг контактов в энергетической системе республики, как главным потребителем кадров.

18 мая 2012 года на конференции работников и студентов большинством голосов был избран ректором Казанского государственного энергетического университета.

8 сентября 2019 года избран Депутатом Государственного Совета Республики Татарстан по республиканскому избирательному округу от Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

6 марта 2022 года подписал «Обращение Российского Союза ректоров» в поддержку президента Российской Федерации.

Награды 
 Медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2017 г.).
 Почетное звание «Почетный энергетик» (Министерство энергетики РФ, 2017 г.)
 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Министерства образования и науки Республики Татарстан (2017 г.)
 Знак отличия «За безупречную службу Казани» (2017 г.).
 Почетный серебряный знак МЭИ (2017 г.)
 Почетная медаль "За заслуги перед ОАО «Сетевая компания» (2017 г.)
 Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2016 г.)
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2014 г.)
 Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации (2014 г.)
 Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации (2011 г.)
 Почетная грамота ОАО «Татэнерго» и Татарстанского Республиканского комитета «Электропрофсоюз» (2007 г.)
 Благодарность Премьер-министра Республики Татарстан (2007 г.)
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.)
 Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» (2002 г.).

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Атнинском районе
Выпускники Казанского государственного энергетического университета
Кандидаты технических наук
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Преподаватели Казанского государственного энергетического университета
Ректоры вузов Казани
Первые секретари районных комитетов ВЛКСМ
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан